KGO peut faire référence à :
 , une station de radio américaine d'information en continu basée à San Francisco et disponible sur la côte Ouest ;
 KGO-TV, une station de télévision américaine faisant partie du réseau ABC et basée à San Francisco ;
 KGO-FM, l'ancien nom de , une station de radio basée à San Francisco ;
 aéroport de Kropyvnytskyï, en Ukraine, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports